Eusapromyza är ett släkte av tvåvingar. Eusapromyza ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lövflugor
Eusapromyza